Белоку́риха — город в Алтайском крае России. Образует городской округ город Белокуриха. Город-курорт федерального значения.

Этимология 
Возник в XIX веке как село на реке Белокуриха. Гидроним образован из белая курья с использованием распространённого на Средней Оби суффикса -иха; «курья» — «речной залив, заводь, узкий проток реки».

Физико-географическая характеристика 
 Географическое положение
Расположен в юго-восточной части Алтайского края в долине реки Белокурихи, на высоте 240—250 метров над уровнем моря у подножия горы Церковки. Находится в предгорьях Алтая, на месте выхода термальных радоновых вод.

Площадь территории — 92,3 км².

 Климат
Климат характеризуется высокой для Сибири среднегодовой температурой воздуха и преимущественно безветренной погодой, отсутствием больших перепадов атмосферного давления. В целом, он несколько мягче, чем в прилегающей Бийской равнине. По количеству солнечных дней в году (260) Белокуриха сопоставима с курортами Крыма и Кавказа. Осадки до 800 мм, главным образом, летом.

Весна сравнительно ранняя и тёплая, продолжается с конца марта — начала апреля до конца мая — начала июня. Летом на большей территории господствует ясная устойчивая нежаркая погода, а годовая продолжительность солнечного сияния составляет 1900—2000 часов. Средние температуры июля +10 °C…+30 °C. Для летних месяцев характерно пониженное атмосферное давление (около 733 мм рт. ст.), по сравнению с зимними и весенними месяцами (743…748 мм рт. ст.). Осень тёплая с небольшим количеством осадков, продолжается с конца августа — начала сентября до конца октября. Снежный покров устанавливается в ноябре. Для зимы характерна сухая, почти безветренная погода с большим количеством ясных солнечных дней. Средняя температура зимой — −12,9 °C, иногда случаются более сильные морозы.

 Растительный мир
Южная часть города-курорта окаймляется отрогами Чергинского хребта, который покрыт хвойной растительностью и кустарниками: рябина, черёмуха, маральник. В окрестностях города широко распространены акклиматизированные растения, нехарактерные для юга Западной Сибири, такие как дуб и маньчжурский орех.

История 
Село Новая Белокуриха основано в 1846 году.

Дата рождения курорта 7 июля 1867 года, бальнеологический курорт союзного значения в РСФСР Алтайского края с 1982 года.

В 1920-х годах на месте деревни Новобелокуриха был основан курортный посёлок. Здесь были построены контора, столовая, амбулатория и солярий, а в 1928 году сооружена водолечебница на 24 ванны и поликлиника, в 1931—1934 годах возведены деревянные спальные корпуса. Здесь отдыхали руководители советского государства и их жёны, жил русский писатель К. Г. Паустовский.

В 1942 году в Белокуриху был эвакуирован всесоюзный пионерский лагерь «Артек».

Становление крупнейшего на востоке страны курорта стало возможным благодаря советскому государственному деятелю Ефиму Павловичу Славскому. Именно он стоял у истоков создания города-курорта Белокуриха, который сегодня широко известен не только в России, но и далеко за её пределами.

22 июля 1957 года решением Алтайского краевого исполнительного комитета село Новая Белокуриха было преобразовано в рабочий посёлок курортного типа Белокуриха.

С 1960-х годов построено большинство санаториев, в которых сейчас лечатся и отдыхают гости курорта. Первым в 1961 году был сдан в эксплуатацию санаторий «Металлург», ныне «Эдем».

В 1970 году посёлок получает статус курорта всесоюзного значения.

8 января 1982 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР № 79 посёлок Белокуриха преобразован в город Белокуриха районного, а с 1989 года — краевого подчинения.

В 1999 года постановлением Правительства от присвоен статус «Курорт федерального значения».

В 2003 и 2016 годах Белокуриху посещал президент России В. В. Путин.

Транспорт 
Ближайшие города: Бийск (65 км), Горно-Алтайск (115 км), Барнаул (236 км). Город связан автобусным сообщением с Барнаулом, Бийском, Горно-Алтайском, Кемеровом, Новокузнецком, Междуреченском, Новосибирском и Томском. Ближайший крупный аэропорт расположен в Горно-Алтайске, а железнодорожный вокзал — в Бийске.

Население

Численность 

Согласно переписи населения 2020-2021 в городе Белокуриха на 1 октября 2021 года проживало 14735 человек.

Национальный состав

Образование 
В систему просвещения города входят 2 общеобразовательные школы. Имеется школа искусств с двумя отделениями - музыкальное и художественное.

Дошкольное образование Белокурихи представлено более 3 детскими садами.

Первое упоминание о школе в Белокурихе относится к 1910 году, как «школа грамоты Ново-Белокурихинская».

В Белокурихе находится филиал Алтайской академии гостеприимства и филиал Алтайского государственного университета, обучающий по программам среднего профессионального и высшего образования.

Курорт 
В настоящее время курортная зона Белокурихи способна принять единовременно свыше 5 тысяч отдыхающих. В городе действуют 19 санаторно-курортных и санаторно-оздоровительных учреждений на 5000 мест, бальнеотерапия включает 27 видов процедур на минеральной и пресной воде. Число санаториев, здравниц, гостиниц, небольших пансионатов на особо охраняемой природной территории неуклонно растёт. В 2006 году были сданы под ключ несколько зданий общественного назначения общей площадью 22 952,4 м² суммарной стоимостью 239,6 млн руб. Строительство ведётся за счёт частных инвесторов.

В 2015 году Белокуриху посетило 219 тысяч туристов, в том числе в санаториях отдохнуло свыше 130 тысяч человек.

Лечебные факторы 
 Климатолечение

Характеризуется сравнительно высокой для Сибири среднегодовой температурой воздуха (+3 °C). Мягкая зима, нежаркое лето, тёплая погода весенних и осенних месяцев, преимущественно безветренная, кратковременные заморозки зимой, сменяющиеся частыми оттепелями и постоянство барометрического давления.

 Горный воздух
Лёгкие аэроионы — главный лечебный компонент горного воздуха. В Белокурихе содержание лёгких аэроионов от 1014 до 2400, что вдвое превышает их содержание на всемирно известном швейцарском курорте Давосе (1006). Повышенная ионизация воздуха особенно отмечена на прилегающих возвышенностях — террасах.

 Термальные воды
Белокурихинские источники являются термальными азотно-кремнистыми радоносодержащими водами, или азотными термами. Они выходят на поверхность с температурой 30 °C и 42 °C. В них содержится небольшое количество радона, много азота, фтора и кремниевой кислоты, а также различные микроэлементы. Вода щелочная, минеральная. Также используются лечебные грязи с солёных озёр Алтайского края.

 Горнолыжный спорт
На начало 2010 года на территории курорта было оборудовано три основных горнолыжных склона: «Катунь» — центральный склон курорта длиной 800 метров, «Северный» длиной 650 метров и «Церковка» длиной 2050 метров.

«Сибирский Давос» 
В настоящее время Белокуриха приобретает славу не только как бальнеологический курорт, но и как место проведения крупных мероприятий: международного форума ЮНЕСКО и Фонда дикой природы под девизом «Природа, экология, человек», а также ежегодной международной экономической конференции «Западная Сибирь: регион, экономика, инвестиции».

НИИ курортологии 
В феврале 2016 года в Белокурихе создан Алтайский научно-исследовательский институт курортологии. В учреждении планируют изучать природные лечебные факторы региона и разрабатывать на их основе методы и способы лечения, а также составлять программы развития санаторно-курортного комплекса региона, курортов «Белокуриха» и «Белокуриха-2». НИИ входит в состав Сибирского федерального научно-клинического центра. Штат укомплектован из 40 специалистов из Томска, Барнаула и Белокурихи.

Белокуриха-2 
Строящийся туристско-рекреационный кластер «Белокуриха-2» располагается в 10 километрах от города Белокурихи, к объекту ведёт красивый, построенный в 2015 году серпантин. Комплекс Белокуриха-2 будет включать развитую лечебную базу туристскую инфраструктуру, интересную планировку, а также семь горнолыжных трасс. Новый кластер позволит разместить растущее число туристов (среднегодовая загрузка санаториев города-курорта Белокуриха составляет свыше 85 %).

По состоянию на март 2015 года, в строительство кластера вложено 3,1 млрд рублей из 10 запланированных.

В 2017 году планировалось подготовить инженерную инфраструктуру: ввести в строй линию электропередач, провести газопровод и водопровод, а также систему водоотведения.

В 2018 году новый туристический комплекс Белокуриха-2 принимает гостей.

Историко-архитектурный комплекс «Андреевская слобода» работает с 2017 года. Винокурня, дом знахарки и бывший жилой дом купца Андреева отреставрированы и открыты для посещений. Трактир «Гоголь» предлагает обширное меню с национальным колоритом в виде расстегаев, солёного сала, сбитня, зелёных щей и других блюд, открыта комната-музей писателя, которую воссоздали по известным изображениям.

Мишина гора предлагает самый высокий на Алтае горнолыжный комплекс с современным набором комфортабельных услуг, техническим оснащением и уровнем безопасности. Протяжённость горнолыжной трассы 980 метров.

Известные туристические маршруты Белокурихи: Церковка, Круглая, Скала признаний, Два брата, Черепаха, Врата любви и другие. «Скала Четыре брата» относится к государственному природному заповеднику «Тигирекский» и располагается на 3,5 км южнее г. Белокуриха. Памятник занимает площадь порядка 36,7 га и включает в себя останец «Четыре брата» и другие мелкие останцы в радиусе 250 метров. Вертикальное расчленение гранитной скалы напоминает четыре головы, что и послужило основанием для названия. Высота гранитной глыбы — около 12 метров.

Весь хребет, на котором расположены останцы, покрыт березово-сосновым лесом, в котором растёт около 60 видов растений, часть из них занесена в Красную книгу. Часть защищенного леса вырубили для расчистки горнолыжной трассы кластера Белокуриха-2, из-за чего в октябре 2020 года было возбуждено уголовное дело против руководителя управления лесного хозяйства Алтайского края — Владимира Черных.

Всего за год в регион приезжает до 14 млн туристов, он вошёл в тройку лидеров российского оздоровительного туризма по итогам 2017 года (аналитическое агентство «ТурСтат»).

Галерея

Примечания

Литература

Ссылки 
 Администрация города
 Белокурихинский городской музей им. С. И. Гуляева
 Городское экскурсионное бюро «Экскур»

Города Алтайского края
Курорты федерального значения
Населённые пункты городского округа город Белокуриха
Горнолыжные курорты России
Бывшие посёлки городского типа Алтайского края